BFK kan syfta på:

 Botkyrka Flygklubb – en tidigare flygklubb
 Barkarby Flygklubb – en flygklubb på Stockholm-Barkarby flygplats
 BFK – IATA:s kod för en flygplats i Buffalo, Oklahoma, USA, se Buffalo Municipal Airport